Östhammar kan syfta på:

Östhammars kommun – kommun i Sverige 1971–
Östhammar – tätort i Sverige
Östhammars stad – tidigare administrativ stad i Sverige 1539–1970
Östhammars församling – en tidigare församling i Svenska kyrkan –2006
Östhammars kyrka – kyrkobyggnad i Sverige
Östhammars Bryggeri – bryggeri i Sverige
HMS Östhammar (V11) – svenskt fartyg
Öregrund-Östhammar – svensk film från 1925
Östhammarshus – en borg i Östhammar i nordöstra Uppland